Marib (arabiska: مأرب) är ett guvernement i Jemen. Den administrativa huvudorten är Marib. Guvernementet har 238 522 invånare och en yta på 17 450 km².

Distrikt 
 Al Abdiyah  
 Al Jubah  
 Bidbadah  
 Harib  
 Harib Al Qaramish  
 Jabal Murad  
 Mahliyah  
 Majzar  
 Marib  
 Marib City  
 Medghal  
 Raghwan  
 Rahabah  
 Sirwah

Källor

Externa länkar 
 Statoids 

Jemens guvernement